Бело́ ():

 Бело — в Канаде озеро в Северо-Западных территориях.
 Бело — район в округе Бима, провинция Западные Малые Зондские острова, Индонезия.
 Бело — населённый пункт в провинции Западные Малые Зондские острова, Индонезия.
 Бело, Адольф (1829—1890) — французский писатель.